Дворники — село в окрузі Глоговец Трнавського краю Словаччини.
 Дворники-Вчеларе — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.

Див. також 
 Двірники